Autostrada A32 (Holandia)
 Autostrada A32 (Włochy)